Station Sainte-Anne is een spoorwegstation in de Franse gemeente Pluneret.

Sainte-Anne